Антракс може да се отнася до:
 Антракс – заразна болест при хора и животни.
 Антракс – род мухи от семейство Bombyliidae.
 Антракс – американска траш/спийд метъл група.
 Антракс – български игрален филм от 1990 година.

Вижте също 
 Въглен